Мадаваска () — река в канадской провинции Онтарио.

География 
Река Мадаваска находится в восточной части провинции Онтарио и является одной из рек системы реки Святого Лаврентия, впадающей в залив Святого Лаврентия Атлантического океана. Длина реки составляет 230 километров, площадь бассейна 8470 км², а её средний сток равен 85 м³ в секунду.

Река берёт начало на высоте 448 метров в озере Соурс на территории Алгонкинского провинциального парка, течёт преимущественно в восточном направлении, на высоте 70 метров впадает в реку Оттава. Помимо Алгонкинского провинциального парка на берегах реки расположены провинциальные парки Аппер-Мадаваска-Ривер (Upper Madawaska River Provincial Park) и Лоуэр-Мадаваска-Ривер (Lower Madawaska River Provincial Park).

Основные притоки 
 Опеонго
 Йорк
 Норт-Мадаваска
 Саут-Мадаваска

Озёра и водохранилища 
В верхнем и среднем течении река пересекает множество мелких озёр, в нижнем течении течёт через озёра Сентенниал, Блэк-Дональд, Калабоджи и водохранилище Мадаваска.

Использование 
В конце XIX века река использовалась для транспортировки леса и пиломатериалов, начиная с 60-х годов XX столетия — для производства электроэнергии. Незарегулированные участки реки используются для спуска на байдарках и каноэ, а также для любительского рыболовства. В водах реки водится судак, щука, малоротый и большеротый окунь.

Галерея

Примечания 

Притоки Оттавы
Реки Онтарио